noob est l'abréviation péjorative de newbie (néophyte). Ce terme est également utilisé comme insulte dans les jeux vidéo pour un joueur débutant ou n'ayant pas de compétences ;
 Noob est une web-série française fondée sur l'univers du MMORPG ;
 The Noob est un webcomic fondé sur l'univers des MMORPG.

Homonymie de titre